Der Hessenpokal 2008 war die 63. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 11. Mai 2010 im Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt statt.

Der Pokalsieger erhält das Startrecht zum DFB-Pokal 2008/09. Es dürfen keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.

Die größte Überraschung gelang Bernbach im Achtelfinale, als der Landesligist, der zudem in die Bezirksoberliga abgestiegen war, im Elfmeterschießen gegen Hessen Kassel gewann. 

Der SV Darmstadt 98 siegte im Finale gegen Viktoria Aschaffenburg mit 2:0 und gewann zum dritten Mal in Folge den Hessenpokal und war damit startberechtigt für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2008/09.


Teilnehmende Mannschaften 
15 der 16 Teilnehmer des Hessenpokals qualifizierten sich über die hessischen Bezirkspokale. Viktoria Aschaffenburg als Vizemeister der Oberliga Hessen war als einziger Verein über die Liga qualifiziert.

 Viktoria Aschaffenburg (als Vizemeister der OL)
 SV Darmstadt 98 (OL) und Eintracht Waldmichelbach (BOL) aus dem Bezirk Darmstadt
 SV Steinbach (BOL) und SG Niederaula/Hattb. (BOL) aus dem Bezirk Fulda
 SG Haus./Fussg./Lahr (BOL) und 1. FC Eschborn (LL) aus dem Bezirk Wiesbaden
 KSV Klein-Karben (OL), Rot-Weiß Offenbach (BL) und SV Bernbach aus dem Bezirk Frankfurt (Main)
 FSV Fernwald (OL), SF/BG Marburg (BOL) und FSV Braunfels (LL) aus dem Bezirk Gießen/Marburg
 KSV Hessen Kassel (RL), FSV Dörnberg (LL) und SV Adler Weidenhausen (BOL) aus dem Bezirk Kassel

Spielplan 

1 Sieg nach Elfmeterschießen 
2 Sieg nach Verlängerung

Weblinks 
 Hessenpokal bei http://www.hfv-online.de

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008